Дискография турецкой рок-певицы Шебнем Ферах.


Альбомы

Студийные

Концертные

Синглы

Синглы 
 Vazgeçtim dünyadan (1996)
 Yağmurlar (1997)
 Bu aşk fazla sana (1997)
 Firtina (1998)
 Bugün (1999)
 Artık kısa cümleler kuruyorum (1999)
 Perdeler (2001)
 Sigara (2001)
 Ben şarkımı söylerken (2003)
 Gözlerimin etrafındaki Çizgiler (2003)
 Mayın tarlası (2003)
 Can kırıkları (2005)
 Çakıl taşları (2005)

Видеоработы 
 Vazgeçtim dünyadan (1996)
 Yağmurlar (1997)
 Bu aşk fazla sana (1997)
 Firtina (1998)
 O Dünyada (1998) (саундтрек)
 Kalamış parkı (1998) — в дуэте с Kargo
 Bugün (1999)
 Artık kısa cümleler kuruyorum (1999)
 İki yabancı (2000) — в дуэте с Теоманом
 Perdeler (2001)
 Sigara (2001)
 Ben şarkımı söylerken (2003)
 Gözlerimin etrafındaki Çizgiler (2003)
 Mayın tarlası (2003)
 En güzel hikayem (2004) — в дуэте с Теоманом
 Can kırıkları (2005)
 Çakıl taşları (2005)

Ферах, Шебнем
Ферах, Шебнем